Демкино — село Чаплыгинского района Липецкой области, административный центр Демкинского сельсовета.

География 
Село расположено на берегу реки Становая Ряса в 18 км на юг от райцентра города Чаплыгин.

История 
Дёмкино в качестве села «с церковью Великомученика Димитрия Селунскаго» упоминается с окладной книге 1676 года. Вместо упоминаемой в XVII столетии Дмитриевской церкви и сгоревшей, в 1773 году была поставлена вновь также деревянная церковь и в прежнее храмонаименование, купленная в г. Добром, но и эта в 1859 году была за ветхостью разобрана. В каменной двухэтажной церкви, построение которой начато в 1851 году, престол в честь св. ап. Иакова Алфеева, находящийся в нижнем этаже, освящён в 1859 году, а престолы в честь св. Троицы и великомученика Димитрия – в верхнем – в 1862 году. Одновременно с церковью построена была также каменная колокольня, высота которой достигала до 14 сажень. Верхний этаж церкви в 1877 году был украшен стенною живописью. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Путятинской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 181 дворов.

С 1928 года село являлось центром Демкинского сельсовета Раненбургского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1944 года — в составе Колыбельского района, с 1954 года — в составе Липецкой области, с 1956 года — в составе Чаплыгинского района.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе расположена восстанавливаемая Троицкая церковь (1862).

Примечания 

Населённые пункты Чаплыгинского района